Marow ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Marow (1934–2018), deutscher Maler und Graphiker
 Michail Jakowlewitsch Marow (* 1933), russischer Astronom